Velika nagrada Albija 1946 je bila osma dirka za Veliko nagrado v sezoni Velikih nagrad 1946. Odvijala se je 17. julija 1946 v mestu Albi.

Rezultati

Dirka

Viri
www.silhouet.com 
www.racing-database.com 

1946
Sezona Velikih nagrad 1946